Соревнования по дзюдо в рамках Олимпийских игр 1964 года в среднем весе (до 80 килограммов) прошли в Токио 21 октября 1964 года в «Ниппон Будокан».

Участники турнира числом в 25 человек были разделены на семь групп по три спортсмена в группе и в одной группе было четыре человека. В каждой группе в круговом турнире определялся победитель. Победители затем выходили в турнир с выбыванием после одного поражения. Оставшиеся двое борцов встречались в финале; проигравшие в полуфинале получали бронзовые медали.  

Фаворитом естественно был японский борец Исао Окано, непобеждённый в течение нескольких лет. Ему конкуренцию мог составить чемпион Европы 1962 года Лионель Гроссе. В четвертьфинале Окано победил Гроссе удушающим приёмом, при этом судьи этого даже не заметили, и Окано пришлось привлекать их внимание. В финале Окано быстро победил немца Вольфганга Хофманна. Бронзовые медали достались Джиму Брегману и Ким Ый Тхэ.

Турнир  

Правила оценок в раннем олимпийском дзюдо отличались от принятых в современности. В отчёте указывалась победная техника только в случае, когда техническое действие приводило к чистой победе (иппон), соответственно данные приводятся и в таблице (с заглавной буквы). В случае, если чистая победа не была достигнута, победа отдавалась без указания техники: кинса соответствует оценке кока (ныне также не существующей, 3 балла), вадза-ари ни тикай вадза соответствует оценке юко (5 баллов), вадза-ари (пол-победы, 7 баллов), и авасэвадза, что соответствует нынешней вадза-ари авасэтэ иппон (две пол-победы равны чистой). Также конкретная техника не указывалась в случае победы контрприёмом (например таким, как Ути Мата Сукаси); в этом случае указывалось, что победа достигнута контрприёмом в общем: Каэси Вадза. 

О наименованиях технических действия см. Техника дзюдо.

Применялсиь и иные основания для победы, сохранившиеся и сейчас, например фусэн гати — неявка соперника.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Группа 7

Группа 8

Финал

Ссылки  
 Официальный отчёт игр

Примечания